

Geografia 
 Wilen – comune svizzero del Canton Turgovia, nel distretto di Münchwilen
 Wilen bei Neunforn – frazione dei comuni svizzeri di Neunforn e di Oberstammheim

Persone 
 Erik Wilén – ostacolista e velocista finlandese